

Sylviculture 

 Taillis, peuplement d'arbres

Cuisine 

 Taillis, gâteau médiéval à base de fruit secs

Toponyme 

 Taillis, commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, dans la région de Bretagne

Voir aussi 

 Château du Taillis, château situé en France, dans le hameau Saint-Paul, à Duclair (Seine-Maritime)

Homonymie